Landtagswahlkreis Vorpommern-Greifswald steht für:

 Landtagswahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald I
 Landtagswahlkreis Vorpommern-Greifswald II
 Landtagswahlkreis Vorpommern-Greifswald III
 Landtagswahlkreis Vorpommern-Greifswald IV
 Landtagswahlkreis Vorpommern-Greifswald V

Siehe auch:

 Landtagswahlkreis Greifswald